Maasland steht für:
 ein Dorf in den Niederlanden, Provinz Südholland, Gemeinde Midden-Delfland
 eine Bezeichnung mehrerer Regionen in der Nähe des Flusses Maas, namentlich die Osthälfte der belgischen Provinz Limburg und die Mitte der niederländischen Provinz Limburg 

Maasland ist der Familienname folgender Personen:
 Arie Maasland (1908–1980), niederländischer Komponist und Musiker des Genres HaFaBra-Musik und Tanzmusik